Chleby is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Chleby (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Chleby (okres Nymburk), gemeente in okres Nymburk